

Sigle 
 Telegiornale

Biologia 
 TG – tireoglobulina

Chimica 
 TG – Termogravimetria

Codici 
 TG – codice vettore IATA coco Thai Airways International
 tg – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tagica
 TG – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Toco
 TG – codice ISO 3166-2:CH del canton Turgovia (Svizzera)

Informatica 
 .tg – dominio di primo livello del Togo
 TG Soft – produttore di software per la sicurezza informatica

Matematica 
 Abbreviazione di tangente – una funzione trigonometrica (è un'alternativa alla più comune abbreviazione "tan")

Unità di misura 
 Tg – simbolo del teragrammo, pari ad un bilione di grammi, cioè 1 milione di tonnellate

Altro 
 TG – vecchia targa automobilistica di Podgorica (Montenegro)